Tit Sicini Sabí
 Tit Sicini (tribú de la plebs)